Tribunál může označovat:
jiné označení pro soud

Evropská unie
Tribunál (Evropská unie)

francouzská revoluce
Revoluční tribunál – soud během Velké francouzské revoluce

mezinárodní soudy
Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku (viz Norimberský proces)
Mezinárodní vojenský tribunál pro Dálný východ (viz Tokijský proces)
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii – mezinárodní tribunál pro potrestání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v bývalé Jugoslávii
Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu – mezinárodní tribunál pro Rwanskou genocidu
 
televizní seriály
Tribunál (Star Trek)

Související články 
soud (rozcestník)